Theremin kan syfta på:

Theremin – ett tidigt elektroniskt musikinstrument

Theremin är ett efternamn, som burits av bland andra:

Leon Theremin (1896–1993), rysk fysiker, instrumentets uppfinnare
Franz Theremin (1780–1846), tysk evangelisk teolog